Рудник е село в Североизточна България. То се намира в община Долни чифлик, област Варна. Старото му име е Армутлар (1731 година).

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Култура 
Читалището „Хаджи Димитър“ е основано през 1927 година. Разполага с библиотека. Селото има певческа и танцова група. В центъра му е разположен войнишки паметник.

Рудник не разполага с училище, но има детска градина.

Религии 
Селото е преобладаващо православно. В селото има църква „Свети Архангел Михаил“.

Редовни събития 
Сборът на село Рудник е на празника на църквата „Свети Архангел Михаил“. В първата събота на септември се провежда регионалният събор „Хоро на мегдана“.

Личности 
 Кольо Милев (р. 1953), бригаден генерал, бивш кмет на Сливен.

Източници 

Села в област Варна
Населени места в община Долни чифлик